Yusifli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Yusifli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Yusifli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian